HMS Mjölner var namnet på två olika fartyg i svenska flottan:

HMS Mjölner (32), jagare som sjösattes 1942.
HMS Mjölner (P157), patrullbåt som sjösattes 1978.